Galkin bzw. Galkina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sergejewitsch Galkin (* 1979), russischer Leichtathlet
 Gulnara Iskanderowna Galkina (* 1978), russische Leichtathletin
 Iwan Alexejewitsch Galkin (17. Jahrhundert), russischer Forschungsreisender
 Jekaterina Wladimirowna Galkina (* 1988), russische Curlerin
 Jewgeni Wladimirowitsch Galkin (* 1975), russischer Eishockeyspieler
 Ljubow Wladimirowna Galkina (* 1973), russische Sportschützin
 Ljudmila Iwanowna Galkina (* 1972), russische Leichtathletin
 Maxim Alexandrowitsch Galkin (* 1976), russischer Komiker, Moderator und Sänger
 Michail Nikolajewitsch Galkin-Wraskoi (1832–1916), russischer Jurist, Staatsbeamter und Autor
 Oleg Wladimirowitsch Galkin (1965–2003), sowjetischer, später ukrainischer Radrennfahrer
 Pjotr Jurjewitsch Galkin (* 1958), russischer Boxer 
 Wladimir Galkin (* 1956), sowjetischer Skispringer

Sonstiges:
 Galkin-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika